Springfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Illinois:
 Springfield Township (Illinois)

in Indiana:
 Springfield Township (Allen County, Indiana)
 Springfield Township (Franklin County, Indiana)
 Springfield Township (LaGrange County, Indiana)
 Springfield Township (LaPorte County, Indiana)

in Iowa:
 Springfield Township (Cedar County, Iowa)
 Springfield Township (Kossuth County, Iowa)
 Springfield Township (Winneshiek County, Iowa)

in Michigan:
 Springfield Township (Kalkaska County, Michigan)
 Springfield Township (Oakland County, Michigan)

in Minnesota:
 Springfield Township (Minnesota)

in Missouri:
 Springfield Township (Greene County, Missouri)
 Springfield Township (Henry County, Missouri)

in New Jersey:
 Springfield Township (Burlington County, New Jersey)
 Springfield Township (Union County, New Jersey)

in North Dakota:
 Springfield Township (Towner County, North Dakota)

in Ohio:
 Springfield Township (Clark County, Ohio)
 Springfield Township (Gallia County, Ohio)
 Springfield Township (Hamilton County, Ohio)
 Springfield Township (Jefferson County, Ohio)
 Springfield Township (Lucas County, Ohio)
 Springfield Township (Mahoning County, Ohio)
 Springfield Township (Muskingum County, Ohio)
 Springfield Township (Richland County, Ohio)
 Springfield Township (Ross County, Ohio)
 Springfield Township (Summit County, Ohio)
 Springfield Township (Williams County, Ohio)

in Pennsylvania:
 Springfield Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Delaware County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Erie County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Springfield Township (Montgomery County, Pennsylvania)
 Springfield Township (York County, Pennsylvania)

in Wisconsin:
 Springfield (Dane County, Wisconsin)
 Springfield (Town, Jackson County)
 Springfield (Town, Marquette County)
 Springfield (Town, St. Croix County)